Hinterstocker est un patronyme allemand. Plusieurs personnes portent ce patronyme dont :

  (1979-), entraîneur de hockey sur glace
  (1931-), footballeur allemand
 Martin Hinterstocker (1954-), joueur de hockey sur glace de l'Allemagne de l'ouest
  (1983), joueur de hockey sur glace allemand
  (1989-), joueur de hockey sur glace allemand

Source de la traduction 

Patronyme allemand